Xiyuan bezeichnet:

 Xiyuan (Duchang) (西源乡), Gemeinde im Kreis Duchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xiyuan (Jianning) (溪源乡), Gemeinde im Kreis Jianning in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiyuan (Xianyou) (西苑乡), Gemeinde im Kreis Xianyou in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiyuan (Zhangping) (西园乡), Gemeinde der Stadt Zhangping in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiyuan (Dalat) (西园街道), Straßenviertel im Dalat-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Xiyuan (Huancui) (西苑街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huancui in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiyuan (Jinjiang) (西园街道), Straßenviertel der Stadt Jinjiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiyuan (Pidu) (西园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pidu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiyuan (Qilihe) (西园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qilihe in der chinesischen Provinz Gansu
 Xiyuan (Shushan) (西园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shushan in der chinesischen Provinz Anhui
 Xiyuan (Xihe) (西苑街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xihe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xiyuan (Xinhua) (西苑街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinhua in der chinesischen Provinz Hebei
 Xiyuan (Xishan) (西苑街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiyuan (Yicheng) (西园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yicheng in der chinesischen Provinz Henan